Sunifredo, Suniefredo, Senifredo, Seniofredo, del germánico Suniafrid ("paz verdadera"), puede referirse a:
 Suniefredo (s. VII), noble visigodo, rey de Toledo durante 692-693;
 Sunieredo (m. 758), obispo de Toledo;
 Sunifredo I (m. 848), conde de Urgel y Cerdaña y de Barcelona;
 Sunifredo II de Urgel (m. 948), conde de Urgel;
 Sunifredo II de Cerdaña (m. 968), conde de Cerdaña y Besalú;
 Sunifredo (s. X), archidiácono y astrónomo de la Marca Hispánica;
 Sunifredo I de Cerdaña (m. 1032), vizconde de Cerdaña;
 Sunifredo de Gerona (m. 1008), vizconde de Gerona.

Referencias